Grabenkämpfe bezeichnet:
 Grabenkrieg, eine häufige Form des Stellungskriegs
 Tatort: Grabenkämpfe, deutscher Fernsehfilm